Руші () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Форешть.
 Руші () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.
 Руші () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бретя-Ромине.
 Руші () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Слімнік.
 Руші () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.